«Шелеховское озеро» () — гидрологический памятник природы общегосударственного значения, расположенный на территории Лебединского района (Сумская область, Украина). Входит в список Топ-7 удивительных озёр Украины (Топ-7 дивовижних озёр України), согласно сайту Открывай Украину.

Площадь — 7 га.

История 
Статус памятника природы был присвоен постановлением Совета министров УССР от 14.10.75 N 780-р.

Описание 
Природоохранный объект создан с целью охраны одноименного озера тектонического происхождения ледникового периода, что находится в балке на Правобережье реки Псёл. Памятник природы занимает квадрат 97 (уч. 19) Межиричского лесничества на территории Межиричского сельсовета — севернее села Межирич. Вокруг озера и памятника природы расположен гидрологический заказник местного значения Шелеховский.

Ближайший населённый пункт — село Межирич, город — Лебедин.

Природа 
По берегам растут берёза, ива, ольха, в лесах (которые окружают озеро) — дуб, груша, клён, акация, сосна. Травяной ярус представлен папоротниками, ясноткой, хмелем, ежевикой.

В озере обитают карась, вьюн, рак.

Примечания

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. 1989.
 Заповідні скарби Сумщини. С., 2001; Вивчення біологічного різноманіття у басейні річки Ворскла. Х., 2002

Ссылки 
 Приказ от 12.12.2012 Про затвердження Положення про гідрологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення «Озеро Шелехівське» 

Лебединский район
Гидрологические природоохранные объекты Сумской области
Гидрологические памятники природы